Seznam polkov z zaporedno številko 115.

Seznam 
 Pehotni
 115. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 115. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 115. pehotni polk (ZDA)
 115. strelski polk (ZSSR)
 115. strelski polk (Wehrmacht)
 115. pehotni polk (Wehrmacht)
 115. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 115. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Konjeniški
 115. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 115. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 115. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 115. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
 115. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi